Steuding ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Steuding (1850–1917), deutscher Philologe
 Jörn Steuding (* 1969), deutscher Mathematiker